Menara kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Menara, administrativ by, Jawa Tengah,

Marocko 

 Menara (kommun i Marocko), Marrakech-Tensift-Al Haouz, Marrakech, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Marockoförgreningar